Hal Foster è il nome di diverse persone:
Hal Foster – Autore di fumetti statunitense
Hal Foster – Critico d'arte statunitense